Atago – szczyt w Kioto w Japonii
 Nazwa okrętów japońskich:
 Atago – kanonierka typu Maya z przełomu XIX i XX wieku
 Atago – nieukończony krążownik liniowy typu Amagi z okresu I wojny światowej
 Atago – ciężki krążownik typu Takao z okresu II wojny światowej
 Atago (DDG-177) – niszczyciel rakietowy, okręt prototypowy niszczycieli rakietowych typu Atago